Boucher ("macellaio" in francese) può riferirsi a:
Alexandre Boucher – violinista francese
Anthony Boucher – scrittore statunitense
Butterfly Boucher – musicista australiana
David Boucher – ciclista su strada francese naturalizzato belga
Dillon Boucher cestista neozelandese
François Boucher – pittore francese
Gaétan Boucher – ex pattinatore di velocità su ghiaccio ed ex pattinatore di short track canadese
Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes – geologo, archeologo e antiquario francese
Jean Boucher – pittore francese
Kelly Boucher – ex cestista canadese
Marin Boucher – operaio e colono francese
Monique Boucher – modella francese
Pierre Boucher – esploratore francese
Pierre B. Boucher – giurista e politico francese
Richard Boucher – ex calciatore francese
Zacharie Boucher – calciatore francese